

Acronimo 
 LUL – Libro unico del lavoro – registro giuslavoristico obbligatorio istituito dalla legge n. 133/2008, che accorpa i precedenti libro matricola, registro presenze, buste paga
 LUL – si riferisce ad un'emote presente sulla celebre piattaforma di streaming Twitch.tv rappresentante un'immagine di John Bain, reviewer di videogames. L'emote viene tipicamente usata per indicare una risata, spesso utilizzata al posto del più comune slang LOL.

Codici 
 LUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laurel (Mississippi) (Stati Uniti)